Neophyllaphis propinqua  — вид архичных тлей рода Neophyllaphis из подсемейства . Бразилия.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 2,1—2,5 мм. Усики 6-члениковые, короче чем тело. Монофаги, питаются на молодых хвойных растениях Podocarpus lambertii (Podocarpaceae, Бразилия). Половые крылатые особи появляются в октябре-декабре
.

Примечания

Литература 
 
 Mier Durante, M. P. et al. 2008. Two South American new species of Neophyllaphis subgenus Chileaphis (Hemiptera: Aphididae). Florida entomologist, 91(3): 359—366.

Ссылки 
 
 

Neophyllaphis
Животные, описанные в 2010 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Бразилии